Air New Zealand Cup 2007 – druga edycja zreformowanych rozgrywek National Provincial Championship, mistrzostw nowozelandzkich prowincji w rugby union, a trzydziesta druga ogółem. Zawody odbyły się w dniach 26 lipca – 20 października 2007 roku.

W porównaniu do poprzedniego sezonu został zniesiony podział na grupy, czternaście uczestniczących zespołów rywalizowało zatem zmodyfikowanym systemem kołowym rozgrywając po dziesięć spotkań, czyli nie grając z trzema drużynami. Zachowany został natomiast układ fazy pucharowej, do której awansowała najlepsza ósemka, składającej się z ćwierćfinałów, półfinałów i finału. Zwycięzca meczu zyskiwał cztery punkty, za remis przysługiwały dwa punkty, porażka nie była punktowana, a zdobycie przynajmniej czterech przyłożeń lub przegrana nie więcej niż siedmioma punktami premiowana była natomiast punktem bonusowym. W przypadku tej samej liczby punktów przy ustalaniu pozycji w grupie brane były pod uwagę kolejno następujące kryteria: wynik bezpośredniego meczu między zainteresowanymi drużynami, lepsza różnica punktów zdobytych i straconych we wszystkich meczach grupowych, lepsza różnica przyłożeń zdobytych i straconych we wszystkich meczach grupowych, ostatecznie zaś rzut monetą. Wstępny terminarz został ogłoszony w listopadzie 2006 roku, a ostateczny w styczniu 2007 roku.

Po raz czwarty w ostatnich pięciu latach jako pokonana w finale zeszła z boiska drużyna Wellington, triumfował zaś zespół Auckland. Najlepszym zawodnikiem tej edycji został uznany Isa Nacewa.

Faza grupowa

Faza pucharowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

2007
2007 w rugby union
2007 w Nowej Zelandii